

Prénom 
Jean est un prénom français masculin ;  est aussi un prénom anglais féminin.

Saints 
Pour les nombreux saints prénommés Jean, voir la page d’homonymie

Papes

Souverains 
Il s'agit soit de la forme française, soit d'une forme francisée

Religieux et hommes d'Église

Autres personnalités portant ce prénom 
 Jean (?-425), empereur romain d'Occident en 423, considéré comme usurpateur
 Jean (?–545), officier militaire byzantin de l'empereur 
 Jean (?-546), officier byzantin
 Jean (fl. 537–553), général byzantin de l'empereur Justinien 
 Jean, officier byzantin du 
 Jean, de son vrai nom Jean Carlo Witte (né en 1977), footballeur brésilien.
 Jean, de son vrai nom Jean Raphael Vanderlei Moreira (né en 1986), footballeur brésilien.
 Jean, de son vrai nom Jean Paulo Fernandes Filho (né en 1995), footballeur brésilien.
 Jean Paulista, de son vrai nom Jean Francisco Rodrigues (né en 1977), footballeur brésilien.

Patronyme 

 Al Jean (né en 1961), scénariste et producteur américain, principalement connu pour son travail sur la série télévisée d'animation Les Simpson ;
 Alexandre Jean (1845-1915), homme politique français ;
 Amparo López Jean (1885-1942), militante féministe espagnole.
 Aurélie Jean (1982-), scientifique numéricienne et entrepreneuse française spécialisée dans les algorithmes et la modélisation numérique ;
 Auguste Jean (1829-1896), céramiste et verrier français ;
 Bernard Jean (1925-2012), avocat, homme politique, syndicaliste et juge canadien ;
 Billie Jean Moffitt King (1943-), joueuse de tennis américaine ;
 Claude Jean (1913-1999), anthropologue française au Maroc ;
 Edmond Aman-Jean (1858-1936), peintre, graveur et critique d'art français ;
 Elsa Jean (née en 1996), actrice pornographique américaine ;
 François Aman-Jean, (1894-1976), écrivain et dramaturge français (fils d'Edmond) ;
 Fritz Jean, homme d'État haïtien ;
 Georgette Jean (née en 1954), lutteuse française ;
 James Jean (né en 1979), peintre, illustrateur de comics américain ;
 Lauric Jean (né en 1992), pongiste belge ;
 Lou Jean (2004-), chanteuse et actrice française ;
 Lycinaïs Jean, chanteuse et guitariste autodidacte, d'origine guadeloupéenne et martiniquaise ;
 Max Jean (né en 1943), pilote automobile français ;
 Michaëlle Jean (né en 1957), secrétaire générale de la Francophonie, ex-gouverneure générale du Canada ;
 
 Misty Jean, chanteuse haïtienne ;
 Patric Jean (né en 1968), auteur et réalisateur belge ;
 Paul Jean (né en 1995), kayakiste français ;
 
 Stella Jean (née en 1979), styliste italienne ;
 Véronique Jean, joueuse internationale française de rink hockey ;
 Wyclef Jean (né en 1969), chanteur américain d'origine haïtienne.

Personnages de fiction et œuvres d'art 
 Billie Jean est une chanson de l'artiste américain Michael Jackson.
 Petit Jean, compagnon de Robin des Bois
 Jean de Nivelle, personnage du Moyen Âge qui a donné son nom à une expression populaire et à des chansons satiriques (inspiré d'une personne ayant sans doute réellement existé)
 Jean Petit qui danse…, chanson populaire du Sud-Ouest de la France
 L'Agent Jean, héros d'une série de bandes dessinées québécoise.

Toponymie 

 
 , Jean (ICAO : K0L7)

Expressions 
 Jean qui grogne et Jean qui rit, d'après l'ouvrage homonyme de la Comtesse de Ségur (lire sur Wikisource)
 Jean qui rit et Jean qui pleure, d'après le poème de Voltaire, Jean qui pleure et qui rit (lire sur Wikisource)
 Être gros-jean comme devant
 Être comme le chien de Jean de Nivelle

Paronymes 
 Jeans, un pantalon à coutures.
 The Swingin' Blue Jeans, groupe de rock britannique originaire de Liverpool et populaire dans les années 1960.
 Jean, une variété de tissu.

Divers 
 Jean, remorqueur américain.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 Yoann
 
 Monument Odilon-Jean Périer

Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de titre
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme haïtien